Джон Рейнольдс:
 Рейнольдс, Джон Рассел (1828—1896) — британский терапевт, невролог и фармаколог.
 Рейнольдс, Джон Фултон (1820—1863) — американский генерал, участник гражданской войны, погибший под Геттисбергом.
  — американский учёный в области информатики, один из разработчиков полиморфного λ-исчисления, создатель техники дефункционализации.